Grzegorz Zieliński – imię i nazwisko 2 kasztelanów płockich i wojewodów.
 Grzegorz Zieliński (1535–1599), kasztelan płocki 1578, wojewoda płocki 1580
 Grzegorz Zieliński (młodszy) (zm. 1695). kasztelan płocki 1677, wojewoda płocki 1688